Bucksbaum ist Familienname von

 Matthew Bucksbaum (1926–2013), US-amerikanischer Unternehmer
 Melva Bucksbaum (1933–2015), US-amerikanische Kunstsammlerin und Kuratorin
 Philip H. Bucksbaum (* 1953), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Bucksbaum Award
 Buchsbaum (Begriffsklärung)
 Buxbaum